Lud — personagem bíblico, filho de Sem
Lud (filho de Heli)
Lud (jornal) — extinto periódico de Curitiba

Desambiguações de antropônimos